Schobesberger ist der Familienname folgender Personen:
 Christoph Schobesberger (* 1954), deutsch-österreichischer Schauspieler und Sänger
 Lukas Schobesberger (* 1997), österreichischer Politiker (NEOS – Das Neue Österreich) 
 Philipp Schobesberger (* 1993), österreichischer Fußballspieler